Фоскари () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Фоскари, Гуарино (1080 или 1084—1158) — католический церковный деятель XII века.
 Фоскари, Франческо (1373—1457) — 65-й венецианский дож.
 Фоскари, Николо - комендант Кипра в 1492 году под властью Венецианской республики.